Die Parlamentswahl in Israel 1955 fand am 26. Juli 1955 statt. Gewählt wurde die dritte Knesset.

Ergebnis

Regierungen 
Während der Legislaturperiode gab es zwei Regierungen; beide wurden von David Ben-Gurion als Ministerpräsident angeführt. Beide Regierungen setzten sich aus den Parteien Mapai, Mafdal, Achdut haAwoda, Mapam, Miflaga Progresivit und die drei arabisch-israelischen Parteien Demokratische Liste der israelischen Araber, Kidma VeAvoda und Hakla`ut Ufituah.

 Kabinett David Ben-Gurion V
 Kabinett David Ben-Gurion VI

Siehe auch 

 Liste der Mitglieder der 3. Knesset

Quellen 

 Third Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1955